El término librador puede referirse, en esta enciclopedia:

 al que realiza la función de librar (especialmente, en los documentos mercantiles, como los cheques);
 al librador, uno de los oficios en la Caballeriza Real;
 al librador, el cogedor para pesar mercancías;
 al liberador;
 al libertador.